Полонне — місто в Україні, центр Полонського району Хмельницької області
 Полонне — колишнє село в Україні, входило до Заболоттівської сільради Володимирецького району Ровенській області. Зняте з обліку рішенням виконкому Ровенської обласної Ради народних депутатів від 16 грудня 1986 року.